R20 (België), een ringweg in België
 R-20 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 Renault 20, een automodel dat tussen 1975 en 1984 werd geproduceerd door Renault.